Der Wasser-Hund (Renxu, ) ist das 59. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des neunten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yáng) mit dem elften Erdzweig (), symbolisiert durch den Hund (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Hund-Jahr begann 1982 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 25. Januar 1982 bis 12. Februar 1983.

Wasser-Hund-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Hunds 壬戌rénxū das 59. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Hahn 辛酉 xīnyǒu 58).

59